Mistrovství světa v hokejbalu 2005 bylo 6. mistrovství světa v hokejbalu, které se konalo v Pittsburghu v USA. Bylo to první mistrovství světa v hokejbalu, kde se hrálo na dvě divize. Největší překvapení bylo, když čeští hokejbalisté byli vyřazeni už ve čtvrtfinále proti Portugalsku 5:4, čímž poprvé v historii odjeli z MS bez medaile. A bronzovou medaili získal tým Itálie, když porazil Portugalsko 6:1. Vítězem se stala Kanada, když ve finále porazila Slovensko a tím získala zlatý hattrick.

Účastníci

A-Pool

Skupina A

Skupina B

B-Pool

Skupina C

Skupina D

O 13 - 16. místo

O 15. místo

O 13. místo

O postup do Čtvrtfinále

O postup do A-Pool

Semifinále

O 11. místo

O 9. místo

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O 5 - 8. místo

O 7. místo

O 5. místo

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2005
Sport v USA v roce 2005
Sportovní události v USA
Hokejbal v USA
Sport v Pittsburghu